

Geografia

Austria 
 Kapellen – ex comune ore frazione di Neuberg an der Mürz, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Belgio 
 Kapellen – comune nella provincia di Anversa (Fiandre)

Germania 
 Kapellen – ex comune ore quartiere di Gheldria, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kapellen – ex comune ore quartiere di Grevenbroich, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kapellen – ex comune ore quartiere di Moers, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kapellen – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kapellen-Drusweiler – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Kapellen-Stolzenfels – ex comune ore quartiere di Coblenza, città extracircondariale (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
Capellen
Kapelle
Kapelln